Pompeo Compagnoni – giurista italiano
 Pompeo Compagnoni – vescovo italiano